KGeography est un jeu éducatif à source ouvert et libre. Il permet d'apprendre et tester ses connaissances en géographie. Il fait partie de KDE SC 4.

Système de jeu 

KGeography propose sept activités : le parcours des cartes, un jeu de désignation, un jeu de positionnement et quatre jeux à choix multiples.

Le parcours de carte 
Il permet de choisir une carte et de découvrir les informations relatives au territoire cliqué.

Ces informations contiennent au moins le nom du territoire, généralement sa ville capitale et souvent son drapeau.
On peut noter que toutes les cartes sauf deux sont de type politique/administrative.

Le jeu de désignation 
Dans ce jeu, il est donné, à chaque tour, un nom de territoire et il est demandé au joueur de cliquer sur le territoire correspondant.
Le nombre de tour est déterminer par l'utilisateur en début de partie, le jeu proposant le nombre de territoires définis dans la carte.

Le jeu de positionnement 
Dans ce jeu, à chaque tour, la forme (colorée) d'un territoire est attaché à la souris et se déplace avec elle jusqu'à ce que le joueur clique pour la déposer au plus près de son emplacement dans la carte.

Les jeux à choix multiples 
Comme les deux jeux précédents, ils sont organisés par tours.

 Un nom de capitale est donné. L'utilisateur doit choisir parmi quatre noms de territoires. Une variante existe pour les continents, où la notion de capitale est remplacée par celle de plus haut sommet.
 Un nom de territoire est donné. L'utilisateur doit choisir parmi quatre noms de capitales. Comme pour le jeu précédent, une variante existe pour la carte des continents.
 Un drapeau est affiché. L'utilisateur doit choisir parmi quatre nom de territoires.
 Un nom de territoire est donné. L'utilisateur doit choisir parmi quatre drapeaux.

Notes et références

Liens externes 
 KGeography Project Page
 KGeography on the KDE Education Project

KDE Education Project
Logiciel libre sous licence GPL
Système d'information géographique
Jeu vidéo sorti en 2008
Jeu vidéo éducatif
Jeu Linux
Jeu Windows
Pays de développement inconnu